L'encadrement peut désigner :

 En architecture, c'est ce qui entoure une baie.

 En art : l'encadrement est l'action d'ajouter une bordure pour mettre en valeur, protéger, etc. une photographie un tableau ou tout autre réalisation généralement plane. Les formats des encadrements sont normalisés. Dans le monde de la peinture et de l'encadrement, il y a trois formats, déclinés dans différentes dimensions : le format Figure qui est presque carré et vertical, le format Paysage horizontal et rectangulaire et le format Marine beaucoup plus panoramique, horizontal lui aussi. 

 La partie du personnel dont le métier est exclusivement ou en partie le management de tout ou partie des employés d'une entreprise ou d'une organisation (ex: service public). En France, c'est la fonction d'une partie des cadres d'entreprise.

 En mathématiques, l'encadrement d'une expression réelle (ou plus généralement dans un espace muni d'une relation d'ordre totale) désigne une double inégalité qui donne simultanément une majoration et une minoration de cette expression.